Köckte – dzielnica Gardelegen
 Köckte – dzielnica Tangermünde